Balla Antal (1886–1953) újságíró, történész és politikus
Balla Antal (1739–1815) földmérő és vízépítő mérnök